Offside (ijshockey), de term voor buitenspel in ijshockey
Offside (film), een Iraanse speelfilm uit 2006 van Jafar Panahi
Offside (Zweedse film), een film uit 2006 van Mårten Klingberg